A Tisztítótűz (Bang & Burn) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának nyolcadik epizódja, összességében pedig az ötvenkettedik.

Az epizód kezdetén Michael találkozik McGradyvel, aki ki van öltözve, mert az apja jön látogatóba. Utána meglátogatja Lincoln, aki közli a fejleményeket, hogy kaptak még négy napot. Michael megvallja a bátyjának, hogy ugyanúgy kihasználta őt, mint a Cég, és visszamegy a börtönbe.

Susan találkozik a Tábornokkal, aki elmondja, hogy ideje véget vetni ennek. A 'tisztítótűz' akció következik. Susan megkéri, gondolja át még egyszer, de nem érdekli. Ezután elmegy Whistlerhez, és közli vele, hogy ma mennek, legyen kész délután 5 órára. Whistler szerint ez öngyilkosság. Susan utasítja, hogy ölje meg Michaelt, majd elkezdi szervezni az akciót.

A Sonában Michael megkéri Lecherót, hogy beszéljen az ezredessel, hogy halasszák el az ablakok javítását. Lecherónak már nincs semmi hatalma az ezredesnél. Michael elrejtőzik, mikor Sammy jön, aki elmondja, hogy egyre több ember szervezkedik, ezért szeretné bevenni Cristobalt is a csapatba. Lechero beleegyezik, hogy találkozzon vele.

Egy Tommy Day nevű férfi felhívja Sofiát, és azt mondja, hogy Whistler bérelt lakásában eltört egy cső, és hogy menjen oda. Susan egyik ügynöke lehallgatja a hívást.
Eközben a tünetektől remegő Mahone bevallja Langnak, hogy megölte Oscar Shalest, és nyugtatókhoz fordult, hogy enyhítse a bűntudatát. Könyörög Langnak, hogy hozzon neki valami nyugtatót, mert ilyen állapotban nem tud tanúskodni. Mielőtt a nő visszaérne, megérkezik Sullins, hogy itt az idő. Miután megkezdődik a kihallgatás, Sullins rájön, hogy Alex milyen rossz állapotban van.

Eközben a Sonában Michael megmondja Whistlernek, hogy kaptak még négy napot és érdeklődik, ki volt az a nő, aki meglátogatta. Whistler elmondja, hogy a Cég egyik ügynöke volt, valamint azt is megvallja, hogy már nem érdekli hogyan, csak jussanak ki. Zsebes átad egy üzenetet Lecherótól nekik, amin egy térkép van Lechero szobájáról, valamint egy délután 4 óra felirat. 15.50 perc van. Whistler vesz egy kést, mialatt lefele mennek. Találnak egy rejtett szobát Lechero dolgaival. Mikor Whistler épp leszúrná Michaelt, megérkezik Lechero és kinyit egy alagútba vezető ajtót. Elhatározzák, hogy felfelé fognak ásni, hogy kijussanak a Senki földjére, viszont egy segédtámaszték nélkül ez lehetetlen. Ekkor hirtelen Sammy jön, Lecherónak sikerül elémennie. Whistler klausztrofóbiásnak tetteti magát, hogy felmehessen, erre Michael megkérdezi, hogy mit akar csinálni valójában. Lechero visszatér, Michael pedig elkérné a telefonját, hogy beszéljen Lincolnnal, de az gyorsan visszamegy velük a felszínre, nehogy Sammy meglássa őket odalent.

A lakásban Sofia dokumentumokat talál, valamint egy útlevelet, amiben Whistler fényképe van, Gary Miller néven. Ekkor Susan érkezik meg és megfenyegeti Sofiát, hogy ne üsse bele az orrát mindenbe, menjen haza és várja Whistlert.

Eközben Linc és Sucre kieszelnek egy tervet. Lövéseket rögzítenek egy magnóra, majd pedig bérelnek egy kunyhót, amiben elhelyezik a magnót.

Michael McGrady segítségét kéri, hogy az apja hívja fel a bátyját kintről. Luis nem akarja belekeverni őt is, de végül belemegy.

Ezalatt Whistert meglátogatja Sofia, akit figyelmeztet, hogy ne legyen Lincoln társaságában a nap folyamán. Sofia kérdőre vonja Jamest a lakással kapcsolatban, de a férfi mindent tagad.

Alfonso, McGrady apja, felhívja Lincet és átad neki egy üzenetet, amelyben az áll, hogy valami nincs rendben, ezért vigyázzon magára. Megjelenik Sofia és elmondja, hogy James óvaintette, hogy találkozzon vele a nap folyamán. Pike ügynök figyeli az eseményeket. Susan utasítást ad neki, hogy ölje meg mindhármukat. Linc megpróbálja felhívni Michaelt, de Sammy veszi fel a telefont és tudni akarja, honnan tudja a számot. Linc azt mondja, hogy sürgősen adjon át egy üzenetet Michaelnek, de Sammy lerakja. Kérdőre vonja Lecherót Michaellel kapcsolatban.
Ezután Lincolnékat elkapja Pike és az emberei, ám sikerül megölniük az ügynököket. Lechero elmondja Michaelnek, hogy Linc ne keresse őt többé a mobilon, majd odaadja neki a telefont. Michael felhívja a bátyját és rájönnek, hogy a Cég egyedül akarja megszöktetni Whistlert.

Helikopterek érkeznek a Sona felé. Michael Whistler után megy a tetőre, ahol az egyik helikopter egy kötelet lógat le neki, a többi pedig tüzet nyit az őrökre. James a kötélre ugrik, ám Michael utána ugrik, és megkapaszkodik a lábában. A helikoptert az őrök hevesen lövik, ezért nem tudnak megszökni, Whistler és Michael visszaesnek a tetőre. Az akciót lefújják, nem tudták megszöktetni Whistlert. Susan rájön, hogy bajban van. A Sonában megint megszólal a riasztó és a rabok felsorakoznak az udvaron.
Az epizód végén egy új tábornok jelenik meg a helyszínen, aki elmondja Michaelnek, hogy két szökési kísérlet is történt az elmúlt napokban és ő mind a kettőnél felbukkant, szerinte nem véletlenül. Michael túl sok gondot okozott máris a Sonában, talán nem kéne ott lennie- mondja Zavala és kivezeti őt a börtönből, magára hagyva ezzel a többieket.

A szökés epizódjai